Michał Budny (dyplomata)
 Michał Budny (malarz)